Debout se dit de ce qui est vertical sur un de ses : mettre une colonne, un meuble, un tonneau debout (Le Dictionnaire de l'Académie française. Huitième Édition. T.1, 1932. The ARTFL Project, Paris, 1932-5). Le bout est généralement l'extrémité d'un corps, « en tant qu'étendu en long ».

Le joint debout en zinguerie de bardage et de couverture à une signification particulière

« Être encore debout », se dit des édifices qui n'ont pas été renversés ou détruits par ce qui aurait pu amener leur ruine.

Un vaisseau va debout au vent quand il va directement contre le lit du vent, ce qui ne peut arriver que quand il se trouve dans un courant directement contraire au vent, et plus fort que le vent, alors le vaisseau peut avancer contre le vent. Dans le canal de Bahama les courants y sont si forts, que les vaisseaux peuvent en sortir debout au vent, c’est-à-dire quoiqu’ils aient le vent directement opposé (L’Encyclopédie).

Bois debout 
Pour un bois d’œuvre, « mettre un bois debout » implique qu'on le met sur son bout, verticalement « dans le sens des fibres » (ou dans le sens du fil du bois): le « bois debout » ou « bois de bout », « porte de très lourds fardeaux ».

Par glissement « couper à bois debout » se dit de couper perpendiculairement au fil. Le bois scié dans sa longueur se nomme « bois de fil », le bois coupé en travers du fil se nomme « bois debout ». 

Le bois debout est aussi une pièce de bois dont le côté fonctionnel est perpendiculaire au sens des fibres (CNRTL); on coupe de la pièce en bois en son bout, à bois debout; ce côté montre les cernes de croissances sous forme de cercles concentriques; employé pour ce qui concerne les pavés en bois, le parquet massif pavé en bois de bout ou la gravure sur bois de bout qui s'oppose à la gravure sur bois de fil.

Le québécisme « bois debout » désigne un bois sur pied (Office québécois de la langue française).

Station debout 
Le terme debout renvoie aussi à la station debout, posture du corps humain en position verticale, de préférence avec appui sur les deux pieds (ou droite sur les pieds). Par analogie, on dit de quelque chose qu'il tient debout lorsqu'il se maintient seul en position verticale. Debout ! sert également d'injonction aux tiers qui sont encore couchés et doivent se lever et, par extension, à ceux qui seraient endormis par un système et devraient davantage y réagir.

Ce terme apparaît dès lors dans de nombreux noms propres comme :
 Ceux qui marchent debout, nom d'un groupe de musique français ;
 Debout Congolais, titre de l'hymne national congolais ;
 Debout la République, nom d'un parti politique français ;
 Debout les paras, titre de magazine français ;
 Debout sur le Zinc, nom d'un groupe de musique français ;
 Inukshuk, l'homme debout, titre d'un roman épistolaire d'Hervé Le Tellier ;
 Juste Debout, nom d'une compétition de danse hip-hop.

Patronyme 

 Christian Debout (1952-), peintre et sculpteur français ;
 Henri dit par la tradition Henri Debout, évêque de Genève de 1260 à 1267 ;
 Jacques Debout, religieux ;
 Jean-Jacques Debout, compositeur ;
 Michel Debout, psychiatre français ;
 Simone Debout-Oleszkiewicz (1919-2020), philosophe et résistante française, née le 29 mai

Musique 

 Debout, une chanson de Johnny Hallyday (1998).

Homonymie de titre